Sovljak je lahko:
 Sovljak, otok
 Sovljak, Bogatić (Srbija)
 Sovljak, Ub (Srbija)